Рома́н Семёнович Попко́вич () — российский государственный и военный деятель, генерал-майор запаса, депутат Государственной Думы II созыва.

Награды и звания 
 Орден Мужества
 Орден Почёта
 Орден Красной Звезды
 Почётная грамота Правительства Российской Федерации —  за большой вклад в развитие демократических реформ в России и многолетний добросовестный труд
 Почётный гражданин города Красногорска
 Почётный строитель России
 другие награды

Примечания

Ссылки 
 «До сих пор ощущаю себя на военной службе» — Российская газета (12.07.1997)
 Попкович, Роман Семёнович — Научно-исследовательских институт социальных систем

Депутаты Государственной думы Российской Федерации II созыва
Члены КПСС
Члены партии «Наш дом — Россия»